

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Dinamo Tbilisi: 2007-2008

Moreirense: 2016-2017

 
Almeria: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale georgiana
Portieri di calcio goleador